Almont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Almont (Alabama), im Shelby County
 Almont (Arkansas), im Crittenden County – nicht mehr existent
 Almont (Colorado), im Gunnison County
 Almont (Iowa), im Clinton County
 Almont (Michigan), im Lapeer County
 Almont (North Dakota), im Morton County
 Almont (Pennsylvania), im Bucks County
 Almont (Texas)

Sonstiges:
 Almont Airport, Airport im Lapeer County, Michigan
 Almont Community Park, Park im Lapeer County, Michigan
 Almont Society of the New Church Historical Marker, Park im St. Clair County, Michigan

Siehe auch:
 Almond